Beevers ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Beevers (* 1941), britischer Schauspieler
 Harry Beevers (1924–2004), US-amerikanischer Pflanzenphysiologe
 James Beevers (* 1979), britischer Fechter
 Martin Beevers (* 1946), britischer Fechter